Чемпионат Европы по водному поло — международный турнир среди европейских мужских сборных по водному полу, проводимый раз в 2 года под эгидой LEN. Первый турнир был проведён в 1926 году в Будапеште, Венгрия. Больше всех — 12 раз — чемпионами Европы становилась сборная Венгрии. Действующий обладатель титула — Сербия. До 1997 года чемпионат Европы по водному поло проводился совместно с Чемпионатом Европы по водным видам спорта, но с 1999 года начал проводиться отдельно.

В 1974—2009 гг. также проводился турнир в группе B. Позже появился новый турнир — Кубок европейских наций.

С 2017 года в европейском календаре появился Кубок Европы. К участию в нём допускаются 14 лучших европейских сборных по рейтингу LEN.

Самый титулованный ватерполист в истории чемпионатов Европы — Филип Филипович (шестикратный чемпион), самые титулованные тренеры — Борис Попов, Ратко Рудич и Деян Савич (трёхкратные чемпионы).

Страны-хозяева турниров и призёры

Распределение медалей по странам

Лучшие бомбардиры по турнирам

Литература

Примечания

Ссылки 
 Men Water Polo Europe Championships Archive

Чемпионаты Европы по водному поло среди мужчин